Вільпаруа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південний схід від Парижа, 50 км на північ від Безансона, 5 км на північний схід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 78 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 217,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вільпаруа на сайті французького Національного інституту географії
 Вільпаруа на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вільпаруа на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільпаруа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вільпаруа на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона